В парному розряді жіночого тенісного турніру Taranto Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Деббі Грем і Бренда Шульц виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Лангрова і Мерседес Пас 6–0, 6–4.

Сіяні пари 

 Петра Лангрова /  Мерседес Пас (фінал)
 Деббі Грем /  Бренда Шульц (чемпіонки)

 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (півфінал)
 Жулі Алар /  Радка Зрубакова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ilva Trophy